Saint-Astier (Dordogne)
Saint-Astier (Lot-et-Garonne)